Александр Галин: Галин, Александр Иванович (1927—2012) — советский государственный деятель и педагог, кандидат технических наук, директор Комбината «ЭХП» МСМ СССР (1979—1989), лауреат Государственной премии СССР.
 Галин, Александр Михайлович (род. 1947) — советский и российский драматург, киносценарист, режиссёр театра и кино.